In 2016 werd de achtste editie van de Taça FPF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná, die niet aantraden in de nationale competities. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 17 juli tot 9 oktober. Operário werd kampioen.

Eerste fase
De winnaar van de eerste finale kreeg een bye voor de kwartfinale.

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Taça FPF
Braziliaans competitievoetbal 2016